Ел Команче има више значења:

 Ел Команче (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Команче (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Команче (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Команче (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Команче (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Команче (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Команче (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Команче, Ганадерија Зермењо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Команче (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Команче (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Команче (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику